PROS1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 676 амінокислот, а молекулярна маса — 75 123.

Задіяний у таких біологічних процесах як зсідання крові, гемостаз, фібриноліз, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Система гемостазу
Кальцій-зв'язувальні білки